Qamdo – gmina miejska Chinach, w regionie autonomicznym Tybet
 Qamdo – prefektura miejska w Chinach, w regionie autonomicznym Tybet
 Qamdo – powiat w Chinach, w regionie autonomicznym Tybet, w prefekturze miejskiej Qamdo